Sési kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sési (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Sési (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar